Nori bezeichnet

 Nori, eine in der japanischen Küche verwendete Algenart
 einen der 13 Zwerge in JRR Tolkiens Roman Der Hobbit, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Zwerge
 Nori, den sagenhaften Stammvater der Norweger

Nori ist der Familienname folgender Personen:
 Cláudio Nori Sturm (* 1953), brasilianischer Priester, Bischof von Patos de Minas
 Franziska Nori (* 1968), Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsdirektorin
 Paolo Nori (* 1963), italienischer Schriftsteller